Desprez ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat († 1544), französischer Aristokrat, Marschall von Frankreich
 Florian-Jules-Félix Desprez (1807–1895), französischer Kardinal
 François Desprez (um 1525–um 1580), französischer Zeichner, Kupferstecher und Verleger 
 Josquin Desprez (1450/1455–1521), französischer Komponist und Sänger
 Louis Desprez (1861–1885), französischer Schriftsteller des Naturalismus
 Louis Jean Desprez (1737–1804), französischer Architekt und Maler
 Médard Desprez (1764–1842), französischer Bankier

Siehe auch:
 Deprez
 Despres